De natuurijsbaan van IJsclub D.Y.C. (1905-1991) waarop het Nederlands kampioenschap schaatsen allround 1905 werd verreden;
 IJsselstadion (1962-1992), de tweede kunstijsbaan van Nederland;
 De Scheg (geopend in 1992), sportcomplex met schaatsbaan.

Wikipedia:Doorverwijspagina